

Сінокосне — село, Осакаровський район, Карагандинська область

Сінокосне — селище, Ягоднинський район, Магаданська область

Див. також 
 Сінокісне